Бутан принимал участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Корея) во второй раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Бутан представляли трое мужчин:  (знаменосец),  (самый молодой в команде — 28 лет),  (самый старший в команде — 37 лет).

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1988 года
1988 год в Бутане